Вареж — село в Павловском районе Нижегородской области
 Вареж — деревня в Муромском районе Владимирской области